Лазар Јовановић може да се односи на:

 Лазар Јовановић (пуковник) (1828-1900)
 Лазар Јовановић (писац), српски писац и учитељ
 Лазар Јовановић (министар) (1850-1919), министар народне привреде 1894.
 Лазар Јовановић (градоначелник Ниша), градоначелник Ниша 1903.
 Лазар Јовановић (стрелац) (1904-?)
 Лазар Јовановић (фудбалер) (1993)
 Лазар Јовановић (оперски певач) (1911-1962), тенор